Urach ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Urach (Vöhrenbach), Stadtteil von Vöhrenbach im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Bad Urach, Stadt im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Schloss Urach, Schloss in Bad Urach im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Burg Hohenurach, Gipfelburg bei Bad Urach im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Burg Alt-Urach, Burgruine in Lenzkirch im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Urach ist der Name folgender Fließgewässer:
 Urach (Hammerbach), linker Oberlauf des Eisenbaches bei Hammereisenbach-Bregenbach, Stadt Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Urach, süddeutscher Orts- und Gewässername, siehe Aurach (Toponym)

Urach ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Haus Urach, Nebenlinie des Hauses Württemberg
 Urach (mittelalterliches Adelsgeschlecht), schwäbisches Adelsgeschlecht (bedeutende Mitglieder siehe dort)

Urach ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht von Urach (1903–1969), deutscher Adeliger, Künstler, Journalist und Diplomat

 Elisabeth von Urach (1894–1962), Zweite Tochter des Herzogs Wilhelm Karl von Urach, Gattin des Landesverwesers des Fürstentums Liechtenstein
 Hedwig Urach (1910–1943), österreichische Parteifunktionärin (KPÖ) und Widerstandskämpferin
 Hubert Urach (* 1945), österreichischer Musiker

 Maria-Christine von Urach (1933–1990), deutsche Maschinenbau-Ingenieurin
 Sandra Urach (* 1976), österreichische Langstreckenläuferin
 Wilhelm von Urach (1810–1869), Herzog von Urach
 Wilhelm Fürst von Urach (1897–1957), deutscher Maschinenbauingenieur
 Wilhelm Karl von Urach (1864–1928), Chef des Hauses Urach

Siehe auch:
 Ludwig I. (Württemberg-Urach) (1412–1450), Graf von Württemberg